Mégnin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean Pierre Mégnin
 P. Mégnin